Emericellopsis — рід грибів. Назва вперше опублікована 1940 року.

Класифікація 
До роду Emericellopsis відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Beyma, F.H. van. 1940. Beschreibung einiger neuer Pilzarten aus dem Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn (Nederland), VI. Mitteilung. Antonie van Leeuwenhoek. 6:263-290 - P.264

Роди грибів
Гіпокреальні